Malaya kan avse:

Malaya – vad en del av Malaysia kallades tidigare, se Västmalaysia
Brittiska Malaya –  en lös beskrivning av brittiska delstater på Malackahalvön
Malaya (djur) – ett släkte av tvåvingar
HMS Malaya – ett brittiskt slagskepp

Se även
 Malajiska federationen